Petter Hansson (Averøy, 14 de dezembro de 1976) é um ex-futebolista sueco que atuava como zagueiro. Seu último clube foi o Monaco.

Futebolistas da Suécia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006